Příjmení Přerovský nosí více významných osobností:

 Bernard Přerovský (1908–2001) – český katolický kněz, dlouholetý farář a kaplan ve Zlíně
 Daniel Přerovský (* 1992) – český fotbalový záložník
 Ignát Přerovský (1826–1885) – rakouský politik české národnosti z Moravy